Теоделинда (Теодолинда) (умерла в ) — лангобардская королева, дочь герцога Баварии Гарибальда I.

В 589 году Теоделинда вышла замуж за лангобардского короля Аутари. После его смерти в 590 году вышла замуж за герцога Турина Агилульфа, чем отдала ему лангобардский престол.

Теоделинда оказывала большое влияние на управление государством как при муже, так и при сыне, Аделоальде. Содействовала установлению мира между лангобардами-арианами и Римско-католической церковью. Теоделинда построила собор Святого Иоанна Крестителя в Монце, в котором хранится Железная корона лангобардов.

Была свергнута в 625 или 626 году в результате заговора лангобардской знати. Умерла в 628 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Агилольфинги
Королевы лангобардов
Супруги правителей VI века
Супруги правителей VII века
Персоналии Лангобардского королевства VI века
Персоналии Лангобардского королевства VII века